Jan Janowicz Marcinkiewicz (zm. 1634) – stolnik upicki, sekretarz królewski
 Jan Marcinkiewicz (zm. 1850) – marszałek guberni wileńskiej
 Jan Marcinkiewicz – burmistrz Sanoka i Tarnopola w 1. poł. lXIX wieku
 Jan Marcinkiewicz (ur. 1948) – polski szachista